Малюга, Дмитрий Петрович (1902—1969) — советский геохимик.
 Малюга, Иван Григорьевич (1853—1933) — русский генерал, заслуженный профессор Николаевской инженерной академии